7805 Moons – asteroide della fascia principale
 Moons – pseudonimo di Roberto Cacciapaglia
 Jan Moons – calciatore belga

Pagine correlate 

 Moon
 Mons